Ірина — жіноче ім'я грецького походження.
 Іріна (Ірина) — село у повіті Сату-Маре в Румунії. Входить до складу комуни Андрід.